Tony – diminutivo inglese di Antonio, corrispondente all'italiano Tonio/Tonic
 Tony – cortometraggio muto statunitense del 1915 diretto da George A. Lessey
 Tony – album di Tony Bennett del 1957
 Tony Award – premio teatrale statunitense
 Tony – cavallo di Tom Mix in numerosi film
 Tony la tigre – mascotte dei cereali Frosties
 Tony – villaggio del Wisconsin (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate
Toni